Hyökki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), chef de chœur et docteur finlandais en musique 
 (né en 1970), chef de chœur finlandais
 (né en 1970), chef de chœur et soprano finlandais
 (né en 1981), compositeur et professeur de chant finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois